→

 Rodolfo Monacelli Di Pasquale  (Luco dei Marsi, Italia, 2 de agosto de 1932 - Barquisimeto, Venezuela, 3 de enero de 2021) Fue un italovenezolano empresario, geómetra en diseños de obras civiles y pionero del bowling del estado Lara.

Biografía 
Rodolfo Monacelli nació el 2 de agosto de 1932 en la ciudad italiana de Luco dei Marsi. Estuvo ingresado en un seminario para ser sacerdote, pero se tuvo que salir por su pasion al violín que deleitaría a familiares y amigos con sus bellas melodías.

en el año de 1950 se traslada a la ciudad de Barquisimeto donde lo esperaba su padre y su hermano Loreto Monacelli, empezó a trabajar como diseñador de obras civiles, pues también era geómetra, profesión que estudio en Florencia donde le ayudaría a diseñar hermosa obras como Cine Barquisimeto o el banco de Venezuela de la avenida 20.

en el año de 1960 se casaría con Iride Immacolata, con quien procrearían cuatro hijos; Amleto Monacelli, Andreina Monacelli, Rodolfo Monacelli y Marzia Monacelli.

Rodolfo vuelve a los orígenes de los negocios familiares y funda junto con su hermano, Loreto Monacelli, lo mas fino torino. adquirió una concesión de la tienda Tropicana y aperturo las de tiendas de ropa Amleto Monacelli y Rodolfo Monacelli su pasión por el diseño le hace crear le chamont, empresa dedicada al diseño de obras exclisivas elaboradas en bronce y cobro, siendo su obra emblemática la actual puerta de la catedral de Barquisimeto.

en 1972, inaugura el recordado Bowling 20 del centro (ubicado en la avenida 20 con calle 34) que le apasionaba esta disciplina deportiva donde recibía numerosos reconocimientos y premios en sus participación en competencias nacionales e internacional en los primeros lugares de esta competencia, donde ha marcado en el bowling ha su familia donde ha seguido sus pasos en esta disciplina donde ha dejado el apellido Monacelli a nivel internacional.

en 2001, decidió girar a sus negocios habituales y funda el centro de artes culinarios Zi Teresa (ubicado en la urbanización del este de la ciudad de Barquisimeto) donde a lo ancho y largo de Venezuela, ha graduado a miles de chef internacional y regado en todo el mundo, empresa que estuvo al mando hasta el año del 2019.

Fallecimiento 
Rodolfo Monacelli Di Pasquale muere en la mañana del 3 de enero de 2021 en la ciudad de Barquisimeto

Referencias 

Italianos
Empresarios de Venezuela
Fallecidos en Barquisimeto